Stanisław Adamczyk – szeregowy 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Walczych (dwukrotnie)
 Stanisław Adamczyk (1900–1971) – ksiądz
 Stanisław Adamczyk (1918–2016) – działacz związkowy, uczestnik opozycji demokratycznej
 Stanisław Adamczyk (1929–2000) – siatkarz i trener siatkówki, reprezentant Polski

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające